Osoby o nazwisku Baynes:
 Aron Baynes – australijski koszykarz
 Norman Baynes – brytyjski historyk
 Pauline Baynes – angielska ilustratorka książek
 Virginia Baynes – amerykańska szpieg